Шемчук Віктор Вікторович — народний депутат України 6 скликання, в. о. Генерального прокурора України в 2007 році,
 Шемчук Віктор Миколайович — народний депутат 11-го скликання Верховної Ради Української РСР.
 Шемчук Карина Олегівна (1999—2021) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шемчук Людмила Степанівна — оперна співачка (мецо-сопрано), солістка Большого театру, заслужена артистка РСФСР.
 Шемчук Олег Васильович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Шемчук Петро Михайлович (1991—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища